Буафл може да се односи на:

 Буафл (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Буафл (Ивлен), насељено место у Француској, у департману Ивлен